PE é a abreviação ISO 3166-2 das seguintes subdivisões:

 Do estado brasileiro de Pernambuco (ISO 3166-2:BR)
 Da província canadense de Ilha do Príncipe Eduardo (ISO 3166-2:CA)

ou ainda:
 Portable Executable, formato de executável utilizado no sistema Windows.
 Pe, letra do alfabeto cirílico.
 Designação por iniciais de Polícia do Exército.
 PE, uma sigla comum para Português Europeu.
 PE, uma sigla comum para Parlamento Europeu.
 PE, uma sigla comum para Ponta Esquerda.
 PE, o ISO 3166-1 alpha-2 e da OTAN para Peru.
 .pe, o código TLD (ccTLD) na Internet para o Peru.
 PE, abreviatura de Polietileno.

Desambiguações de siglas